Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Boufflers » :

 Régiments d'infanterie
 le régiment de Boufflers-Wallon (1688-1694)
 le régiment de Boufflers-Rémiancourt (1702-1710) 
 le régiment de Boufflers (1706-1711) également appelé régiment du Comte de Boufflers
 le régiment de Boufflers-Rémiancourt (1713-1718)
 le régiment de Boufflers (1721-1727)
 le régiment de Boufflers-Wallon (1744-1748)

 Cavalerie
 le régiment de Boufflers-Rouvrel cavalerie également appelé régiment de Boufflers cavalerie
 le régiment de Boufflers dragons.

Homonymie d'unités militaires